Blue Hawaii – film del 1961 diretto da Norman Taurog
 Blue Hawaii – singolo di Bing Crosby del 1937
 Blue Hawaii – album di Elvis Presley del 1961, colonna sonora dell'omonimo film
 Blue Hawaii – album di Nora Aunor del 1971
 Blue Hawaii – bevanda